Jos Paardekooper - Nederlands letterkundige en historicus
Petrus Cornelis Paardekooper - Nederlands taalkundige
René Paardekooper - Nederlands voetballer